Цонев може да се отнася за:
 Александър Цонев (1893 – 1959), български общественик
 Беньо Цонев (1863 – 1926), български езиковед
 Борис Цонев (1900 – 1964), български хореограф
 Борислав Цонев (р. 1995), български футболист
 Васил Цонев (1925 – 2002), български писател
 Венец Цонев (1917 – 2008), български икономист
 Димитър Цонев (1959 – 2016), български журналист
 Звезделин Цонев (1903 – 1981), български писател
 Иван Цонев, няколко души с това име
 Илия Цонев (р. 1935), български общественик
 Йонко Цонев (р. 1980), български режисьор
 Йордан Цонев (р. 1956), български политик
 Кирил Цонев (1896 – 1961), български художник
 Кирияк Цонев (1938 – 2016), български писател
 Коста Цонев (1929 – 2012), български актьор
 Любомир Цонев (р. 1954), български физик
 Михаил Цонев (1915 – ?), български партизанин
 Мишо Цонев (1914 – 1942), български партизанин
 Никола Цонев (р. 1935), български политик
 Николай Цонев (р. 1956), български политик
 Паун Цонев (р. 1955), български журналист
 Пламен Цонев (1930 – 2012), български писател
 Радослав Цонев (р. 1995), български футболист
 Станчо Цонев (р. 1964), български футболист
 Тодор Цонев (1934 – 2004), български художник
 Христо Цонев (Латинеца) (1848 – 1883), български революционер
 Цанко Цонев (р. 1931), български генерал
 Цонко Цонев (р. 1967), български политик